Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 8. Wahlperiode (1976–1980).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1976 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In der Klammer steht die Anzahl der Berliner Abgeordneten.

Holger Börner (SPD) nahm sein im Wahlkreis Kassel erworbenes Mandat nicht an und trat nicht in den Bundestag ein.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen BundestagesKarl Carstens (CDU) bis 31. Mai 1979Richard Stücklen (CSU) seit 31. Mai 1979

 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Annemarie Renger (SPD) Richard Stücklen (CSU) bis 31. Mai 1979; Richard von Weizsäcker (CDU) seit 21. Juni 1979 Hermann Schmitt-Vockenhausen (SPD) verstorben am 2. August 1979; Georg Leber (SPD) seit 12. September 1979 Liselotte Funcke (FDP) bis 23. November 1979; Richard Wurbs (FDP) seit 28. November 1979

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionHelmut Kohl
 SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner
 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Mischnick

Bundesregierung 
 15. Dezember 1976 Helmut Schmidt wird mit 250:243:1 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet folgende Bundesregierung: Kabinett Schmidt II.

Ausschüsse 
 Der 8. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 8. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 08